Demodulatie (transmissie), in de radiotechniek en bij datatransmissie de techniek om het bronsignaal uit het ontvangen signaal af te zonderen
Demodulatie (afleidingsregel), een afleidingsregel in de eerste-orde logica